Kvatro Strade ima više značenja:
 Kvatro Strade (Agriđento)
 Kvatro Strade (Kjeti)
 Kvatro Strade (Firenca)
 Kvatro Strade (Frozinone)
 Kvatro Strade (Groseto)
 Kvatro Strade (Leko)
 Kvatro Strade (Mantova)
 Kvatro Strade (Milano)
 Kvatro Strade (Piza)
 Kvatro Strade (Trevizo)